Kehrenbach bezeichnet im Schwalm-Eder-Kreis, Hessen (Deutschland)

 Kehrenbach, Stadtteil von Melsungen
 Kehrenbach (Fulda), Zufluss der Fulda